Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Gao Huan (Finale)
  Park Sung-min (Viertelfinale)
  Wang Zhengming (Champion)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
  Lee Dong-keun (Halbfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
  Emil Holst (4. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Halbfinale)
  Kasper Lehikoinen (2. Runde)
  Rei Sato (4. Runde)
  Hsu Jen-hao (4. Runde)
  Adi Pratama (Viertelfinale)
  Steffen Rasmussen (3. Runde)
  Pedro Martins (4. Runde)
  Ismail Syawal (4. Runde)
  Wong Wing Ki (4. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008